Enomoto bezeichnet:

 Enomoto (Han), ein Lehen

Enomoto ist der Familienname folgender Personen:

 Daiki Enomoto (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Daisuke Enomoto (* 1971), japanischer Unternehmer
 Itsuki Enomoto (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Jun Enomoto (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Keigo Enomoto (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Enomoto Ken’ichi (1904–1970), japanischer singender Komödiant
 Kōdai Enomoto (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Shūichi Enomoto (* 1952), japanischer Jazzmusiker
 Enomoto Takeaki (1836–1908), japanischer Admiral der Marine des Tokugawa-Shogunates
 Tatsuya Enomoto (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Tetsuya Enomoto (* 1983), japanischer Fußballspieler